Соревнования по плаванию  на дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились 31 июля по 1 августа в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 86 спортсменов из 78 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Заплывы   (PDF)
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013